Les Sorcières de Salem (1953), pièce de théâtre d'Arthur Miller ;
 Les Sorcières de Salem (1957), film franco-allemand de Raymond Rouleau, adapté de la pièce précédente.

Voir aussi 

 La Chasse aux sorcières (1996), film américain de Nicholas Hytner, également adapté de la pièce d'Arthur Miller.